MZY bezeichnet:
 Mossel Bay Airport (IATA-Code), Flughafen von Mossel Bay, Provinz Westkap, Südafrika

mzy steht für:
 Mosambikanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung